Родерик () — имя германского происхождения, а также фамилия. Другим вариантом прочтения имени Родерик является имя Рюрик.

Известные носители имени 
 Родерик (святой) — один из кордовских мучеников. Святой, почитаемый Римско-католической церковью (день памяти — 13 марта).
 Маккинон, Родерик (род. 1956) — американский биохимик и кристаллограф, лауреат Нобелевской премии по химии.
 Миранда, Родерик (род. 1991) — португальский футболист.
 Мурчисон, Родерик Импи (1792—1871) — шотландский геолог.
 Редмен, Родерик Оливер (1905—1975) — английский астроном.
 Стюарт, Родерик Дэвид «Род» (род. 1945) — английский певец и автор песен.
 Торп, Родерик (1936—1999) — американский писатель, автор многих детективов.
 Эркерт, Родриг Федорович (1821—1900) — этнограф.

Известные носители фамилии 
  (1899—1974) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Кантон Буллдогз» и «Буффало».
 Родерик, Бранд (род. 1974) — американская модель и актриса.
  (род. 1991) — южноафриканский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Глостера.
  — британская гребчиха, серебряная медалистка Чемпионата мира по гребному слалому в классе одиночной байдарки в персональном (1983) и командном (1981, 1983) зачёте.
  (1913—1990) — австралийский инженер, член Австралийской академии наук (с 1954).
  (1914—2008) — американский журналист, репортёр Associated Press в Китае.
  (род. 1944) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» и «Окленд Рэйдерс».
  (1942—1992) — американская фолк- и блюз-музыкантка.
  (род. 1970) — американский поэт.
  (1934—2011) — американский борец, участник летних Олимпийских игр (1956).
  (ок. 1710—1756) — британский критик и поэт, член Королевского общества (с 1750).
  (1914—1986) — британский боксёр, чемпион Великобритании в полусреднем (1939—1948) и среднем (1945—1946) весе.
  (наст. имя — Мэттью Шульман; род. 1974) — американский джазовый трубач, лауреат Независимой музыкальной премии как лучший джазовый музыкант года (2003).

См. также 
 Родерих
 Родриго
 Родригес
 Родригиш
 Рюрик (имя)

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки